Валлийская мифология — политеистическая мифология валлийцев, включающая в себя народные традиции, возникшие в Уэльсе, а также традиции, развитые британцами до окончания первого тысячелетия в других местах. Часть этих традиций содержит мифологию дохристианской Великобритании, выжившую в очень изменённой форме в средневековых валлийских рукописях, таких как «Красная Книга из Хергеста», «Белая Книга Ридерха», «Книга Анейрина» и «Книга Талиесина». Стихи, такие как «Кад Годдеу» (Битва Деревьев), и мнемонические тексты, такие как «Триады острова Британия» и «Тринадцать Сокровищ Острова Британия», также содержат мифологический материал. Другие источники включают историческую компиляцию IX века «Истории бриттов» на латинском языке и хронику XII века «История королей Британии», написанную Гальфридом Монмутским, а также более поздний фольклор, например «Валлийская волшебная книга» В. Дженкина Томаса.

Легенды

Четыре ветви Мабиноги

Рассказы об Артуре

Персонажи валлийской мифологии 
 Араун
 Арианрод
 Король Артур
 Блодьювед
 Бранвен
 Гвидион
 Маллт-и-Нос
 Мат, сын Матонви
 Пуйл
 Рианнон
 Тилуйт Тег

Существа валлийской мифологии 
 Аванк
 Валлийский дракон
 Кошка Палуга

См. также 
 Кельтская мифология
 Валлийская литература

Примечания

Ссылки